Személyek
Nagy Alfréd (849–889), Alfréd wessexi király
Nagy Alfréd (1977–2020) romániai magyar színész
Művészet
Nagy Alfréd, Clive Donner 1969-es filmje
Nagy Alfréd, Donizetti kétfelvonásos operája